Raven Klaasen e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma Ram non ha partecipato a questa edizione del torneo. Klaasen ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Marsiglia.

Jack Sock e Jackson Withrow hanno battuto in finale Nicholas Monroe e John-Patrick Smith con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Maks Mirny /  Philipp Oswald (primo turno)

 Ben McLachlan /  Hugo Nys (semifinale) 
 Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (finale)

Wildcard 

  Taylor Fritz /  Stefan Kozlov (primo turno)

 Peter Polansky /  Denis Shapovalov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2018